Журавлиное — название населённых пунктов.

Россия 
 Журавлиное — хутор в Яковлевском районе Белгородской области.
 Журавлиное — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Журавлиное — деревня в Октябрьском районе Челябинской области.
Журавлиное — озеро в Родинском районе Алтайского края.

Украина 
 Журавлиное — село в Старовыжевском районе Волынской области.
 Журавлиное — село в Владимирецком районе Ровненской области.
 Журавлиное — посёлок в Чернобаевском районе Черкасской области.